Ötting bezeichnet:

 Altötting, Kreisstadt von Altötting, Bayern
 Neuötting, Nachbarstadt von Altötting, Bayern
 Ötting (Gemeinde Oberdrauburg), Ortschaft von Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

 Oetting, deutscher Familienname